Vienna kan avse:

Musik
Vienna (album) – album av Ultravox 1980
Vienna (sång) – singel av Ultravox 1981
Visit to Vienna – singel av Sahara Hotnights 2007

Djur
 Vienna (kaninras) – en kaninras från Österrike

Geografi

USA 

 Vienna, Georgia, countyhuvudort, Dooly County, 
 Vienna, Illinois, countyhuvudort, Johnson County, 
 Vienna, Louisiana, ort, Lincoln Parish, 
 Vienna, Maryland, ort, Dorchester County, 
 Vienna, Missouri, countyhuvudort, Maries County, 
 Vienna, Virginia, ort, Fairfax County, 
 Vienna, West Virginia, ort, Wood County, 
 Vienna, Maine, ort, Kennebec County, 
 Vienna, New Jersey, ort, Warren County, 
 Vienna, Wisconsin

Se även
 Wien – Österrikes huvudstad